Хувеналь Марио Ольмос Рохас (; род. 5 октября 1962, Сантьяго, Чили) — чилийский футболист и футбольный тренер.

Игровая карьера 
Воспитанник столичного чилийского футбольного клуба «Универсидад Католика», за который он выступал на высшем уровне с 1981 по 1984 год в начале своей карьеры футболиста и с 1994 по 1995 год на её финише. В составе «Универсидад Католики» Ольмос дважды становился чемпионом страны, трижды выигрывал её кубок и один раз — Межамериканский кубок. Сезон 1985/86 и первую половину сезона 1986/87 Ольмос провёл за бельгийскую команду «Варегем». Кроме того, он успел поиграть за мексиканский «Ирапуато», чилийские «Депортес Антофагаста» и «О’Хиггинс».

Карьера в сборной 
25 июля 1984 года Хувеналь Ольмос дебютировал за сборную Чили в гостевом товарищеском матче против сборной Канады, закончившемся вничью 0:0. В следующий раз Ольмос был вызван в главную национальную команду в апреле 1989 года и провёл за неё ряд товарищеских матчей, после чего он был включён в заявку сборной Чили на Кубок Америки 1989 года в Бразилии. На турнире Ольмос провёл все 4 матча своей команды и забил 2 гола, открыв счёт в поединке против сборной Боливии, а затем и в матче с Эквадором. Однако его усилия не помогли чилийцам преодолеть групповой этап, а сам игрок более за сборную не выступал.

Тренерская карьера 
Тренерскую карьеру Ольмос начал с чилийским клубом «Унион Эспаньола» в 1999 году, который под его руководством вернулся в главную чилийскую футбольную лигу в том же году. В 2001 году Ольмос был назначен главным тренером «Универсидад Католики», вместе с которой выиграл чемпионат Чили в 2002 году. В 2003 году он возглавил сборную Чили. Под его руководством она выступала на Кубок Америки 2004 года в Перу, где заняла последнее место в своей группе, сумев лишь сыграть вничью с Парагваем и проиграв Бразилии и Коста-Рике.

Достижения

В качестве игрока 
 «Универсидад Католика»
 Чемпион Чили (2): 1984, 1987
 Обладатель Межамериканского кубка (1): 1994
 Обладатель Кубка Чили (3): 1983, 1983, 1995

В качестве тренера 
 «Унион Эспаньола»
 Победитель Примеры B Чили (1): 1999

 «Универсидад Католика»
 Чемпион Чили (1): Ап. 2002

Примечания

Ссылки 

 Профиль Хувеналя Ольмоса на solofutbol.cl 
 
 

Футболисты Чили
Игроки сборной Чили по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 1984 года
Игроки ФК «Универсидад Католика»
Игроки ФК «Варегем»
Игроки ФК «Ирапуато»
Игроки ФК «Депортес Антофагаста»
Игроки ФК «О’Хиггинс»
Футбольные тренеры Чили
Тренеры ФК «Унион Эспаньола»
Тренеры ФК «Универсидад Католика»
Тренеры сборной Чили по футболу
Тренеры ФК «Ньюэллс Олд Бойз»
Тренеры ФК «Эвертон» Винья-дель-Мар
Тренеры ФК «Веракрус»